Сан Мартин де лас Пењас има више значења:

 Сан Мартин де лас Пењас, Сан Мартин де Абахо (Тринидад Гарсија де ла Кадена), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Сан Мартин де лас Пењас, Сан Мартин де Ариба (Тринидад Гарсија де ла Кадена), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику